Utilizzato nel ruolo di giocatore di movimento, come massimo riconoscimento in carriera ha la partecipazione con la Nazionale di calcio a 5 di Hong Kong al FIFA Futsal World Championship 1992 dove i padroni di casa, qualificati di diritto come paese organizzatore, sono stati eliminati al primo turno con due sconfitte ed una vittoria ai danni della .

Collegamenti esterni